Santas cristãs
Juliana de Mont Cornillon 
Juliana Falconieri 
Juliana de Norwich 

Outros usos
Santa Juliana (Minas Gerais) — município brasileiro

Desambiguações de santos